Petit-Paris peut faire référence à :
 
Au quartier du Plateau-Mont-Royal à Montréal où résident depuis les années 2000 de nombreux expatriés français.

Toponymie 

 Petit-Paris, une ancienne commune de la Drôme intégrée dans Saint-Nazaire-le-Désert ;
 Micul Paris (Petit-Paris), l'un des deux homonymes pour Bucarest, la capitale de la Roumanie, dont l'autre homonyme est Paris din Est (Paris de l'Est) ;
 Le Petit Paris, l'un homonyme pour Sabac (Savaville)
 Le Petit-Paris, une ancienne commune de Maine-et-Loire intégrée dans Saint-Martin-du-Fouilloux ;
Petit-Paris est un quartier de la ville de Brest

Commerces 

 Le Petit-Paris, un parc de miniatures représentant la ville de Paris ;
 Petit Paris, un restaurant français à Sopot ;
 Au Petit Paris, un ancien magasin art déco de Reims ;
 Maison du Petit-Paris, magasin devenu musée de st-Dizier.

Voir aussi 
 Paris de l'Est